

Toponyme 
 Carlsberg, municipalité de l'arrondissement de Bad Dürkheim en Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 Carlsberg, quartier de la ville de Copenhague, Danemark

Brasseries 
 Carlsberg
 Carlsberg Suède

Voir aussi 
 Karlsberg